Флаг муниципального образования Красноарме́йский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 декабря 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2166.

Описание 
«Флаг Красноармейского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое жёлтым крестом (ширина плеч креста составляет 1/9 ширины полотнища), завершённым вплотную к верхнему краю полотнища церковной главкой, на четыре равновеликие части: две зелёные (вверху у древка и внизу у свободного края) и две красные; в зелёных частях изображены: у древка — жёлтый олень; у свободного края — казак на коне, выполненный жёлтым, красным, чёрным и серым цветами».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, экономические и природные особенности Красноармейского района.

Фигура конного казака указывает на историю освоения здешних земель и символизирует центр района — станицу Полтавскую, основанную в 1794 году в числе первых куреней Черноморского казачьего войска, а красный цвет указывает на современное название района — Красноармейский.

Красные части полотнища также символизируют знаменитый на Кубани Красный лес, находящийся на территории района. Изображение оленя подчёркивает богатство животного мира — до недавнего времени Красный лес был заповедным урочищем, а сейчас является частью Краснодарского государственного опытного лесоохотничьего хозяйства «Кубаньохота». Символику окружающей природы дополняет зелёный цвет — символ здоровья и жизненного роста.

Жёлтый (золотой) крест, увенчанный церковной главкой, символизирует идеи православия — одну из основ идеологии современного казачества. На территории района (станица Ивановская) находится одна из старейших церквей Краснодарского края — памятник деревянного зодчества. Жёлтый цвет (золото) в геральдике — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Красный цвет — символ мужества, труда, красоты, праздника.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением всадника